

Anno 
 178 o 178 a.C.

Codici 
 178  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Collonges in Svizzera

Matematica 
 178 – numero